Tim Sweeney (computerspelontwerper), Amerikaans CEO van Epic Games
 Tim Sweeney (ijshockeyer), Amerikaans ijshockeyspeler